Støbning er et ord med flere betydninger:

Støbning (fremstilling), herunder
 Formstøbning
 Cementstøbning
 Metalstøbning
 Rotationsstøbning
 Sandstøbning

 Støbning (ølbrygning)
 Støbning (folkemedicin)

Skik  der undertiden er blevet brugt i 
 Lærlingeindvielse